

Astronomia
 Magnitude (astronomia), medida do brilho ou energia emitido em uma estrela, pode ser inferida de acordo com os seguintes parâmetros:

 Magnitude aparente, brilho das estrelas, conforme são observadas da Terra;
 Magnitude absoluta, brilho dos objetos sem levar em consideração as distâncias em que eles se encontram;
 Magnitude bolométrica, energia total emitida por uma estrela.
 Magnitude fotográfica, brilho de corpos celestes observados em uma fotografia

Geofísica
 Magnitude sísmica, quantidade de energia libertada no hipocentro.

Música
 Magnitude 9, banda estado-unidense de metal cristão.

Ver também
  Tamanho
 

Desambiguação